Villarejo-Periesteban kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villarejo-Periesteban (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Villarejo-Periesteban (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar